Ссылка на состав батальона на июнь 1944 г.-[]

653-я дивизия тяжелых истребителей танков была воинской частью немецкого Вермахта во Второй мировой войне. Как одно из двух тяжелых Panzerjäger подразделений Вермахта, оно было оснащено Jagdpanzer VI «Jagdtiger».

Jagdpanzer Elefant

Подготовка 
653-й дивизион тяжелых истребителей танков был сформирован в марте 1943 года из 197-го дивизиона штурмовых орудий и был оснащен 45 Panzerjäger Tiger (P) «Элефант».

Состав 

Структура подразделений Panzerjäger была централизованно спланирована и реализована следующим образом:

 Штабная рота
 Лидеры групп с Command Panther, Command Tiger, зенитными четвёрками на Panther и Т-34/85, Ханомаг с радиостанцией и медицинский Ханомаг.
 Т-34/85 переделанный под перевозчик боеприпасов
 Stabskompanie
 Panzerjägerzug mit sechs Jagdpanzern Elefant und einem T-34 zum Munitionstransport
 Erkundungszug mit SPW
 Pionierzug
 Panzer-Flugzeugabwehrzug mit drei Fla-Vierlingen auf Panzerfahrgestell
 Nachrichtenzug
 Kfz.-Instandsetzungsstaffel
 Gefechtstross
 Sanitätstrupp
 Staffel für Verwaltung und Nachschub
 Verpflegungstross
 Gepäcktross

 1. Panzerjägerkompanie
 Gruppe Führer mit zwei Jagdpanzern Elefant
 1. Panzerjägerzug mit vier Jagdpanzern Elefant
 2. Panzerjägerzug mit vier Jagdpanzern Elefant
 3. Panzerjägerzug mit vier Jagdpanzern Elefant
 Kfz. Instandsetzungsstaffel
 Gefechtstross I mit Bergepanzer und zwei Munitionspanzern
 Gefechtstross II
 Gepäcktross

 2. Panzerjägerkompanie
 (gleiche Gliederung wie 1. Panzerjägerkompanie)

 3. Panzerjägerkompanie
 (gleiche Gliederung wie 1. Panzerjägerkompanie)

 Werkstattkompanie
 Gruppe Führer
 1. Werkstattzug
 2. Werkstattzug
 3. Bergezug
 Waffenmeisterei
 Nachrichtengerätewerkstatt
 Tross

Операция 1943 
thumb|Beschädigter Jagdpanzer Elefant in Italien (1944)

В июне 1943 года 653-й батальон тяжелых истребителей танков был переброшен на Восточный фронт вместе с 654-м батальоном тяжелых истребителей танков. Вместе с Sturmpanzer-Abteilung 216 они сформировали 656-й Panzerjäger полк в составе XXXXI танкового корпуса 9-ой армии в Группе армий «Центр». В период с 5 по 27 июля 1943 года батальон уничтожил 320 танков противника. Потери батальона составили 13 истребителей танков Elefant и 24 погибших и пропавших без вести члена экипажа. Батальон остался на Восточном фронте и отражал наступление советских войск на выступе у Орла. С сентября по ноябрь 1943 они вели отходные бои в районе плацдарма Никополь.

16 декабря 1943 года 656-й танковый егерский полк был расформирован, и с этого момента 653-й тяжелый танковый егерский батальон продолжал сражаться как отдельный армейский батальон.

Операция 1944 

В период с января по март 1944 года все оставшиеся истребители танков Elefant были отправлены обратно в Nibelungenwerk ​​для ремонта. В феврале 1./653 был отправлен с поездом-мастерской в ​​Италию на Лендхед Анцио-Неттуно. На 25 июня 1944 года в составе 1./653 было всего два истребителя танков Elefant. Большинство из них стали жертвами механических поломок из-за пересеченной местности. После капитального ремонта на заводе Nibelungen весь 653-й танковый батальон, за исключением 1./653, в апреле был переброшен по железной дороге на Восточный фронт. Там она воевала в составе 1-ой танковой армии (Группа армий «Северная Украина») в районе Тарнополь. На 1 июля в 653-м дивизионе тяжелых истребителей танков оставалось 34 истребителя танков «Элефант». После того, как 18 июля 1944 года началось советское наступление, численность развертывания упала ниже численности роты. Бои продолжались до 3 августа 1944 года, когда двенадцать «уцелевших» истребителей танков «Элефант» были окончательно выведены с фронта. Все нуждались в ремонте. Две Бронированные эвакуационные машины Elefant были уничтожены. Тем временем 1./653 также вернулся из Италии в отделение, которое теперь должно было быть восстановлено с новейшим оружием в Третьем рейхе.

Jagdpanzer VI Jagdtiger

Подготовка 
thumb|right|Jagdpanzer VI Jagdtiger
9 сентября в 500-м танковом учебно-резервном батальоне началась подготовка нового Panzer Jagdtiger VI Jagdtiger в Fallingbostel.

Состав 
(Quelle:)

 Штаб (командир майор Рудольф Грилленбергер, адъютант старший лейтенант Курт Шерер, ординарец лейтенант Герман Нэк)

 Штабная рота (Командующий Капитан Коннак)
 Gruppe Führer mit drei SPW
 Aufklärungszug mit sieben SPW
 Erkunder und Pionierzug mit drei SPW
 Fliegerabwehrzug mit drei Fla-Vierlingen auf SPW
 Panzerfliegerabwehrzug mit acht Flak auf Panzerfahrgestell
 Kfz.-Instandsetzungsstaffel
 Gefechtstross
 Sanitätstrupp
 Staffel für Verwaltung und Nachschub
 Verpflegungstross
 Gepäcktross

 1-я Panzerjäger Company (командир оберлейтенант Вернер Хаберланд)
 Лидер группы с двумя Jagdtiger VI Jagdtiger
 1-й Взвод истребителей танков в составе четырех истребителей танков VI Jagdtiger (командир лейтенант Книппенберг)
 2-й взвод истребителей танков в составе четырех истребителей танков VI Jagdtiger (командир обер-фельдфебель Косс)
 3-й взвод истребителей танков в составе четырех истребителей танков VI Jagdtiger (командир обер-фельдфебель Киннбергер)
 Kfz.-Instandsetzungsstaffel
 Gefechtstross I mit Bergepanzer und zwei Munitionspanzern
 Gefechtstross II
 Gepäcktross

 2-я Panzerjägerkompanie (командир оберлейтенант Роберт Визенфарт)
 Лидер группы с двумя Jagdtiger VI Jagdtiger
 1-й взвод истребителей танков в составе четырех истребителей танков VI Jagdtiger (командир лейтенант Браун)
 2-й взвод истребителей танков в составе четырех истребителей танков Jagdtiger VI Jagdtiger (командир лейтенант Файнейзен)
 3-й взвод истребителей танков в составе четырех истребителей танков VI Jagdtiger (командир лейтенант Цвак)
 Kfz.-Instandsetzungsstaffel
 Gefechtstross I mit Bergepanzer und zwei Munitionspanzern
 Gefechtstross II
 Gepäcktross

 3-я рота истребителей танков (старший лейтенант Франц Кречмер) ** Лидер группы с двумя Jagdtiger VI Jagdtiger
 1-й взвод истребителей танков в составе четырех истребителей танков VI Jagdtiger (командир обер-фельдфебель Исслер)
 2-й взвод истребителей танков в составе четырех истребителей танков VI Jagdtiger (командир обер-фельдфебель Шварц)
 3-й взвод истребителей танков в составе четырех истребителей танков VI Jagdtiger (командир лейтенант Гёггерле)
 Kfz.-Instandsetzungsstaffel
 Gefechtstross I mit Bergepanzer und zwei Munitionspanzern
 Gefechtstross II
 Gepäcktross

 Рота снабжения (командир капитан Гельмут Ульбрихт)
 Gruppe Führer
 Sanitätsstaffel
 Instandsetzungsstaffel
 Panzerinstandsetzungsgruppen
 Bergestaffel mit vier Bergepanther
 Betriebsstoffstaffel
 Munitionsstaffel
 Verwaltungsstaffel

 Мастерская роты (старший лейтенант дипл.-инж. Карл Шульте)
 Gruppe Führer
 1. Werkstattzug
 2. Werkstattzug
 3. Bergezug
 Waffenmeisterei
 Nachrichtengerätewerkstatt
 Tross

Операция 1944 

В октябре 1944 года (теперь отдел находился в Döllersheim) в отдел прибыли первые двенадцать новеньких «Ягдтигров». Обучение продолжалось, солдаты отдела работали непосредственно на Nibelungenwerk (завод-изготовитель), чтобы ознакомиться с истребителями танков. Еще семь истребителей танков были назначены в ноябре. В декабре отряд двинулся на западный фронт в составе 16 истребителей танков для участия в немецком наступлении в Арденнах. Неблагоприятный ход наступления помешал развертыванию отряда, который вместо этого должен был принять участие в Операции Северный ветер.

Операция 1945 г. 
С 4 января 1945 года в атаках приняли участие первые три истребителя танков. 9 января первый «Ягдтигр» был уничтожен американским Базукой стрелком. Все шестеро пассажиров погибли. Уже после первых вылетов истребители танков показали высокую механическую подверженность отказам, что ограничивало боеспособность несколькими машинами. К концу месяца небольшие атаки все еще проводились на бункеры возле Ауэнхайм.

В начале февраля отдел был переведен в район Хагенауэр-Форст/Вайсенбург и оставался там в резерве. 15 марта французские войска начали наступление через Модер, который был форсирован после двухдневных боев. Отряд неоднократно контратаковал. К концу месяца девять истребителей танков были настолько сильно повреждены ракетными ударами и артиллерией, что их пришлось взорвать. Командир, майор Грилленбергер, был понижен в звании до лейтенанта из-за «тактической неудачи». Новым командиром стал майор Рольф Фромме. В апреле отдел провел отступающие бои через Нордхейм-Людвигсбург-Крайльсхайм-Нюрнберг. Затем отделение отвело боевые действия в направлении Мюнхен-Зальцбург. 5 мая части сдались американским войскам в Штренгберге в Австрии. Остальные сдались 8 мая 1945 года.

Вывод 
Около 30% «Ягдтигров» было потеряно огнем противника. Остальные либо взорваны, либо брошены из-за механических поломок. За четыре месяца использования отдел смог уничтожить более 200 танков и транспортных средств союзников.

Примечания

Литература 
 Эндрю Деви: «Ягдтигр, сильнейший король — использование, бой, технология», Podzun-Pallas Verlag 2001, ISBN 3-7909-0722-7. 

 Карлхайнц Мюнх: «Боевая история немецкого тяжелого противотанкового подразделения 653 во Второй мировой войне», JJ. Издательство Федоровича, 1997 г., ISBN 0-921991-37-1.

 {{Литература |Автор=Георг Тессин |Title=Объединения и войска немецкого вермахта и Ваффен-СС во Второй мировой войне 1939-1945 | Band=14 |Collective=The Land Forces: Name Units, The Air Force (Flying Units). Использование зенитной артиллерии в Рейхе, 1943–1945 гг.

  
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Тяжёлые танковые батальоны вермахта и войск СС во Второй мировой войне